Power metal é um termo que pode significar:
 Power metal - Gênero musical derivado do heavy metal.
 Power Metal (demo) - Primeira demo da banda Metallica.
 Power Metal (álbum) - Álbum da banda Pantera.

Desambiguação